Корытница () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Венгрувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6828 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Адамполь
 Беднаже
 Хмелев
 Чапле
 Домброва
 Деце
 Гурки-Боже
 Гурки-Грубаки
 Гурки-Сьредне
 Ячев
 Юги
 Конты
 Коморы
 Корытница
 Крушев
 Купце
 Лесники
 Липники
 Максымилианув
 Нойшев
 Новы-Свентохув
 Паплин
 Пневник
 Полазе-Свентоховске
 Рабяны
 Ромбеж
 Рогушин
 Ровиска
 Секлак
 Северынув
 Стары-Свентохув
 Щурув
 Травы
 Турна
 Велёндки
 Воля-Корытницка
 Выпыхы
 Закшев
 Залесе
 Жабоклики
 Желязув

Соседние гмины 
 Гмина Добре
 Гмина Ядув
 Гмина Лив
 Гмина Лохув
 Гмина Сточек
 Гмина Страхувка
 Гмина Вежбно

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства